Органная книжечка (), BWV 599–644 — сборник из 46 хоральных прелюдий для органа Иоганна Себастьяна Баха. Большинство прелюдий «Органной книжечки» были написаны в 1712-17 гг. в Веймаре; три хоральные прелюдии были дописаны около 1726 года в Лейпциге.

Краткая характеристика 

В автограф рукой Баха вписаны заголовки расположенных в порядке церковного года 164 лютеранских церковных песен (хоралов). По неизвестным причинам Бах сделал обработки почти всех запланированных им хоралов лишь на период от Адвента до Пасхи; хоралы для остальной части церковного года представлены выборочно. Рукопись содержит следующий оригинальный (весьма протяжённый, в барочных традициях, с включением стихов) заголовок:
 Orgel-Büchlein
 Worinne einem anfahenden Organisten Anleitung gegeben wird, 
 auff allerhand Arth einen Choral durchzuführen, 
 anbey auch sich im Pedal studio zu habilitiren, 
 indem in solchen darinne befindlichen Choralen 
 das Pedal gantz obligat tractiret wird. 

 Dem Höchsten Gott allein' zu Ehren,
 Dem Nechsten, draus sich zu belehren.
 Autore Joanne Sebast. Bach p. t. Capellae Magistri 
 S. P. R. Anhaltini-Cotheniensis.

из которого становится ясен дидактический замысел композитора — предложить начинающим органистам образцы обработки хоралов «всевозможными способами» (auff allerhand Arth), а также дать примеры работы с ножной клавиатурой (педалью), партия которой, подчёркивает Бах, совершенно обязательна (gantz obligat tractiret wird).

Миниатюры «Органной книжечки» в действительности выходят далеко за рамки скромно поставленной автором дидактической задачи и представляют собой совершенные с точки зрения техники и стиля образцы барочной органной музыки. Одновременно «Органная книжечка» рассматривается как антология стилевых и композиционных особенностей, специфических именно для Баха. С учётом этой специфики знаменитый биограф и исследователь Баха Альберт Швейцер называл её «словарем баховского музыкального языка» ().

Состав сборника 

Гармония Баха не сводима полностью к мажорно-минорной тональности классического типа. Поскольку лад старинной монодической церковной песни зачастую модального типа, Бах бережно сохраняет модализмы и в своих гармонизациях. Например, в хорале «Christum wir sollen loben schon», представляющем собой контрафактуру средневекового католического гимна «A solis ortus cardine», нет ключевых знаков, а его каденционный план (E-C-A-E) типичен для фригийского церковного лада. Стремясь сохранить звуковысотную специфику хорала в своей многоголосной обработке (хорал проводится в альтовом голосе), Бах также не выставляет никаких ключевых знаков, а каденционный план выстраивает, следуя звуковысотной логике мелодического оригинала — отсюда «странное» противоречие между началом обработки в d-moll и финальной каденцией на E-dur (такая схема с точки зрения школьной теории музыки классифицируется как «тонально разомкнутая»). Подобные примеры в «Органной книжечке» встречаются неоднократно. С учётом специфики старомодальной барочной гармонии читатель должен воспринимать обозначения тональностей в нижеследующей таблице как условные.

Рецепция 
«Органная книжечка» у органистов принадлежит к числу наиболее репертуарных сочинений Баха. Обычно музыканты исполняют отдельные прелюдии из сборника, чаще других — «Ich ruf' zu dir»). Известно около двух десятков полных аудиозаписей «Органной книжечки», которые в разные годы выполнили Хельмут Вальха (дважды), Тон Копман, Мари-Клер Ален, Андре Изуар, Саймон Престон, Рене Саоржен, Лионель Рогг (трижды), Бернар Фокруль (Foccroulle), Оливье Верне и др.

Примечания

Литература 
 Schweitzer A. Johann Sebastian Bach. Leipzig, 1908; Nachdruck Wiesbaden: Breitkopf und Härtel, 1979. ISBN 3-7651-0034-X.
 Stinson R. Bach: The Orgelbüchlein. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0-19-386214-2.
 Hiemke S. Johann Sebastian Bach – Orgelbüchlein. Kassel, 2007. ISBN 978-3-7618-1734-6.
 Сапонов М.А. Себастьян Бах: Хоралы Святому Духу (Лейпцигская органная рукопись). Москва, 2015. 200 с.

Ссылки 
 
Произведения Иоганна Себастьяна Баха
Произведения для органа